Пробуждение — посёлок в Болховском районе Орловской области. Входит в состав Герасимовского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Посёлок находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Расположен на берегу реки Машок рядом с посёлком Чекряк.

Уличная сеть представлена одним объектом: Цветочная улица.

Географическое положение: в 4 километрах от административного центра поселения — деревни Близненские Дворы, в 16 километрах от районного центра — города Болхов, в 68 километрах от областного центра — города Орёл и в 265 километрах от столицы — Москвы.

Часовой пояс

Климат близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 
Проживают (на 2017—2018 гг.) 11 жителей в шести дворах, 1 чел. — до 7 лет, 4 чел. — от 18 до 30 лет, 5 чел. — от 50 до 60 лет и 1 чел. — старше 60 лет.

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляют 30% (3 чел.), а женщины — 70% (7 чел.).

Инфраструктура 
Нет данных.

Транспорт 
Просёлочные дороги. Выезд на автодорогу федерального значения  (участок Орёл — Болхов — Калуга).

Примечания 

Населённые пункты Болховского района